Rising Sun Tavern ist die Bezeichnung zweier historischer Gebäude in den Vereinigten Staaten:
 Rising Sun Tavern (Connecticut), ein historisches Haus des National Register of Historic Places im US-Bundesstaat Connecticut 
 Rising Sun Tavern (Virginia), ein historisches Haus des National Register of Historic Places im US-Bundesstaat Virginia